Пуэрто-Рико принимало участие в Летних Олимпийских играх 1992 года в Барселоне (Испания) в двенадцатый раз за свою историю, и завоевало одну бронзовую медаль. Сборную страны представляли 6 женщин.

Бронза 
 Бокс, мужчины — Анибаль Асеведо.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 Статистика на sports-reference.com 

Страны на летних Олимпийских играх 1992 года